Максим Александрович Бурко (; ) — белорусский футболист, полузащитник солигорского «Шахтёра». Выступает в петриковском «Шахтёре».

Карьера

«Энергетик-БГУ» 
Воспитанник футбольный академии АБФФ. В 2020 году перешёл в молодёжную команду «Энергетика-БГУ», а в следующем 2021 году стал выступать за дубль команды. В январе 2022 года футболист перешёл в солигорский «Шахтёр», однако остался на правах аренды в «Энергетике-БГУ». В 2022 году стал привлекаться к играм с основной командой, чередуя их с играми в дубле. Дебютировал за основную команду 29 мая 2022 года в матче против мозырьской «Славии», выйдя на замену на 73 минуте вместо Павла Пашевича. В своём дебютном сезоне за основную команду провёл лишь 2 матча, продолжая выступать за дублирующий состав.

«Шахтёр» (Петриков) 
В декабре 2022 года продолжал тренироваться с основной командой «студентов». В январе 2023 года пополнил ряды петриковского «Шахтёра».

Международная карьера 
В июне 2022 года дебютировал в юношеской сборной Белоруссии до 19 лет в товарищеском матче против сверстников из Узбекистана.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Энергетик-БГУ»
Игроки ФК «Шахтёр» Петриков